Castello di Belvedere – residenza estiva nei pressi di Weimar, in Germania
 Castello di Belvedere – castello di Passignano sul Trasimeno, in Italia
 Castello di Belvedere Marittimo – castello di Belvedere Marittimo, in Italia
 castello del Belvédère – residenza reale di Laeken, in Belgio
 castello del Belvedere – residenza reale di Vienna, in Austria
 Belvedere Castle – capriccio architettonico di New York, negli Stati Uniti d'America